Mayr kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Mayr
 Gustav Mayr
 Heinrich Mayr
 Heirich Mayr

Robotskapade auktorsförkortningar